Olas ist der Familienname von:
 Marcello Bonini Olas (1917–2007), italienischer Theaterleiter und Schauspieler

OLAS steht für:
 Organisation für lateinamerikanische Solidarität, siehe OLAS-Konferenz

Abkürzung